Põder ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Põder (* 1949), estnischer evangelischer Theologe und Erzbischof
 Raimond Põder (* 1903; † unbekannt), estnischer Fußballspieler
 Rein Põder (1943–2018), estnischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Pöder